

Astronomia 
 M99 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 Barrett M99 – fucile